Plusieurs communes en France possèdent une rue Lakanal, en hommage au conventionnel Joseph Lakanal :

 la rue Lakanal à Grenoble.
 la rue Lakanal à Marseille.
 la rue Lakanal à Montpellier.
 la rue Lakanal à Paris.
 la rue Lakanal à Toulouse.
 la rue Lakanal à Pantin.

Lakanal